Stepànovka (en rus: Степановка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 42 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski. Fins al 1948 la vila es deia Fiódorovka.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea